Бори́с Суварин (, 5 ноября 1895, Киев — 1 ноября 1984, Париж) — французский политический деятель и писатель, историк, коммунист-антисталинист.

Биография 
Борис Константинович Лифшиц родился в Киеве в 1895 году в еврейской семье, сын Константина (Калмана) Лифшица и Мины Штейнберг. Около 1900 года его семья переехала в Париж и впоследствии приняла французское гражданство. Учился на ювелира. В 1914 вступил во французскую секцию рабочего интернационала. Сотрудничал в газете Жана Лонге Le Populaire и издании Максима Горького Новая жизнь. Принял псевдоним «Суварин» по имени русского революционера — персонажа романа Эмиля Золя «Жерминаль». Известно открытое письмо В. И. Ленина Борису Суварину (1918; Сочинения, т. 30).

17 мая 1920 года в ходе облавы правительственных сил был арестован по обвинению в «анархистском заговоре», но освобождён в марте 1921 года с Фернаном Лорио и Пьером Монаттом. Был одним из основателей Французской коммунистической партии (пребывая в заключении, был наряду с Лорио избран почётным председателем Турского конгресса СФИО, на котором большинство поддержало трансформацию в компартию), входил в её руководство. Делегат 3-го конгресса Коминтерна, член Исполкома Коминтерна, — в это время жил, в основном, в Москве. В 1924 поддерживал Троцкого против Сталина, был снят со своих постов в Коминтерне. Вернулся во Францию, сблизился с Альфредом Росмером и другими троцкистами.

В 1925 издавал Bulletin Communiste, организовал марксистско-ленинский коммунистический кружок (впоследствии Демократический коммунистический кружок). В 1927 разошёлся с Троцким по ряду вопросов. В частности, Суварин считал систему, существовавшую в СССР, государственным капитализмом, в то время как Троцкий — «деформированным рабочим государством».

В 1935 написал биографию Сталина «Сталин. Очерк истории большевизма» (). В 1935 основал Институт социальной истории (Institut d’Histoire Sociale), собиравший материалы по истории коммунизма, СССР и рабочего движения — французское отделение амстердамского Международного института социальной истории. Впоследствии порвал с коммунизмом, однако продолжал исследовать это политическое явление как историк.

Во время Второй мировой войны был арестован правительством Виши, но отпущен благодаря сочувствующему офицеру и бежал в США. После войны издавал журналы Est-Ouest и Le Contrat social, состоял в антисталинистских левых организациях.

Дружил и сотрудничал с Панаитом Истрати, оставил воспоминания о Бабеле, впоследствии переписывался с Солженицыным.

Умер в Париже в 1984 году.

Труды 
 Staline, aperçu historique du bolchévisme, Plon, 1935.
 Cauchemar en URSS, Revue de Paris, 1937.
 Ouvriers et paysans en URSS, Librairie du travail, 1937.
 Un Pot-pourri de Khrouchtchev : à propos de ses souvenirs, Spartacus, 1971.
 Le Stalinisme, Spartacus, 1972.
 Autour du congrès de Tours, Ivrea, 1981.
 L’observateur des deux mondes et autres textes, La Différence, 1982.
 Souvenirs sur Isaac Babel, Panaït Istrati, Pierre Pascal — suivi d’une lettre à Alexandre Soljenitsyne, Lebovici, 1985.
 A contre-courant (recueil de textes de 1925 à 1939), Denoël, 1985.

Дальнейшая жизнь псевдонима 
Псевдоним «Борис Суварин» был использован российским журналистом Леонидом Радзиховским в некоторых публикациях периода 2007—2009 годов.

Литература 
 Panné J.-L. Boris Souvarine. — : Robert Laffont, 1993.

Примечания

Ссылки 
 Некоторые тексты Суварина (на французском)
 Некоторые тексты Суварина (на английском)
 Разные жизни Бориса Суварина

Журналисты Франции
Историки Франции
Специалисты по истории России
Литераторы, известные под псевдонимами
Многократно использованные псевдонимы
Коммунисты Франции
Троцкисты Франции
Члены Исполкома Коминтерна
Эссеисты Франции